Hikawera bezeichnet
 Hikawera (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hikawera Elliot, neuseeländischer Rugbyspieler bei den Chiefs